Poecilopsis vertumnaria är en fjärilsart som beskrevs av Lefèbvre 1835. Poecilopsis vertumnaria ingår i släktet Poecilopsis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
vertumnaria